Ауд или Аудр (, «процветание») — сын Нотты, олицетворённой ночи, и Нагльфари. Дядя Тора. Ауд упоминается в Младшей Эдде, написанной в XIII веке Снорри Стурлусоном, и в поэзии скальдов.

Упоминания 
В Младшей Эдде Ауд упоминается трижды; один раз в Видении Гюльви и дважды в Языке поэзии. В 10-й главе Видения Гюльви Высокий говорит, что во время брака Нотты с Нагльфари у пары родился сын Ауд. В 32-й главе Языка поэзии есть разные способы обращения к Ёрд, олицетворённой земле, включая кеннинг «сестра Ауда и Дня». В той же главе приводятся полустрофы Эйвинда Губителя Скальдов, Халльфреда Беспокойного Скальда и Тьодольва. В них есть кеннинг «сестра Ауда».

Теории 
Ученый Рудольф Зимек выдвинул теорию, согласно которой Ауд был придуман Снорри Стурлусоном, но зачем Снорри выдумал его неизвестно. Зимек отмечает, что имя Auðr используется, как женское в других исландских источниках. Зимек не упоминает примечания скальдов.

См. также 
 Одал
 Достояние Уппсалы

Примечания

Литература 

 Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Младшая Эдда. — Л.: Наука, 1970.
 Simek, Rudolf (2007) translated by Angela Hall. Dictionary of Northern Mythology. D.S. Brewer. 

Германо-скандинавская мифология